Azinheira

Lugares
Encina (Argentina)
La Encina

Pessoas
Francisco Antonio Encina
Juan del Encina